Ананка може да се односи на:

 Ананка — једно од грчких примордијалних божанстава; 
 Ананка — тринаести, познати, јупитеров сателит; 
 Ананка — у филозофији, опису теорије структуре света састављеног од атома и празнина.